Stadio 20 agosto 1955 (Algeri)
Stadio 20 agosto 1955 (Béchar)
Stadio 20 agosto 1955 (Skikda)